FC Alma-Ata foi uma equipe cazaque de futebol com sede em Almaty. Disputava a primeira divisão da Cazaquistão (Campeonato Cazaque de Futebol).

Seus jogos foram mandados no Almaty Central Stadium, que possui capacidade para 23.804 espectadores.

História 

O FC Alma-Ata foi fundado em 2000.

Alma-Ata
Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol extintos em 2008